Stige bezeichnet:

 Geschützter Landschaftsbestandteil Stige bei Brilon in Deutschland
 Stige Sogn, ein Kirchspiel auf Fünen in Dänemark